Ефимово — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области России. Входит в состав Горковского сельского поселения.

Деревня Ефимово находится на правом берегу реки Пинеги, на востоке Верхнетоемского района, в двух километрах от села Согра.

Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 19 человек. 

По переписи 1709 года в деревне Ефимово Кеврольского уезда Архангелогородской губернии было 6 дворов.

Застройка в деревне в основном деревянными домами, некоторые сохранились и жилые с XIX века.

Примечания

Ссылки 
 Несколько фотографий деревни

Населённые пункты Верхнетоемского района